Léon Noël kan syfta på: 
 
 Alphonse-Léon Noël (1807–1884), fransk litograf
* Léon Noël (1888–1987), fransk ämbetsman och politiker 
 Léon Noël (1917–1943), fransk motståndsman